Grünfließ ist ein deutscher Orts- und Gewässername:

Ortsname
 Grünfließ, bis 1936 Lassoth, Kreis Neisse, Oberschlesien, seit 1945: Lasocice (Łambinowice) im Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Grünfließ, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Napiwoda im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grünfließ, bis 1935 Karszamupchen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen, nach 1945: Smetanino, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad, Russland

Gewässer
 Grünfließ, Nebenfluss der Weichsel in der Provionz Posen, seit 1945: Zielona Struga in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen